Урва́нь () — село в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Урвань», как единственный населённый пункт в его составе.

География 

Селение расположено в западной части Урванского района, на левом берегу реки Урвань, в 10 км к юго-западу от районного центра Нарткала и в 11 км к востоку от города Нальчик.

Через село проходит федеральная автотрасса Кавказ , которая при въезде в село разветвляется на две части — основную и объездную (через город Нальчик).

Граничит с землями населённых пунктов: Старый Черек на востоке, Псыгансу на юго-востоке, Аушигер на юге, Нартан на западе, Шитхала и Нарткала на севере. На юго-западе селение граничит с землями Государственного Лесного фонда (Гослесфонд). К юго-востоку от села, вдоль долины реки Урвань до реки Черек, тянутся Дачные посёлки (садоводческие товарищества).

Площадь территории сельского поселения составляет — 70,62 км². Из них сельскохозяйственные угодья занимают — 53,07 км² (75,1%). Протяжённость населённого пункта с запада на восток составляет около 2 км, с севера на юг — 3,5 км. 

Селение расположено на Кабардинской равнине, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории села составляют около 380 метров над уровнем моря. Рельеф местности в основном представляет собой наклонные волнистые равнины, с бугристыми и курганными возвышенностями. Вдоль западной и южной окраин села тянутся лесистые хребты. Высшими точками сельского поселения являются — Большие Урванские курганы, расположенные к юго-западу от села, на высоте около 720 метров над уровнем моря и наиболее крупными из которых являются курганы — Ошхаца, Ошхаджафа и Ошхаклиса. Курган Ошхаца из-за своей исторической значимости, также выдвигался как кандидат для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Урвань. В лесистой зоне протекают ручьи — Дей-Горан, Дугужуко, Тхарукофуко и другие, которые впадают в мелиоративный канал, тянущийся у подножья Лесистого хребта. Также на территории сельского поселения расположены выходы родников, затопленные грунтовыми водами карьеры и многочисленные пруды.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Амплитуда температуры воздуха колеблется от средних +22,0°С в июле, до средних −2,5°С в январе. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Основные ветры — северо-западная и восточная. Наибольшее количество осадков выпадет с апреля по июнь.

История 

Селение было основано в XVI веке кабардинскими вуорками (дворянами) из рода Мисостовых. В честь которых аул и получил своё историческое название — Мисостово ().

В XIX веке население аула резко сократилось вследствие Кавказской войны, по окончании которой, многие жители в ходе мухаджирства вынуждено покинули Кавказ.

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабарды и программы по укрупнению кабардинских селений, в аул Мисостово были переселены жители выше лежащего аула Тогланово ().

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Мисостово как и все другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило своё новое название — Урвань. Однако историческое название села продолжают использовать в быту и в литературе.

Сельский Народный Совет при селе Мисостово был образован в 1920 году. В том же году он был переименован в Урванский сельский Совет.

Во время Великой Отечественной войны, после сильной бомбежки, последовавшей 25-26 октября 1942 года, село было оккупировано немецкими войсками 27 октября и освобождено в январе 1943 года. В память о погибших в селе установлены два памятника.

До 1956 года Урванский сельсовет входил в состав Нальчикского района КБАССР. Затем после упразднения Нальчикского района, село было передано в состав Урванского района.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 2 612 чел. (48,6 %). Женщины — 2 768 чел. (51,4 %).

Средний возраст населения — 33,9 лет. Медианный возраст населения — 29,7 лет.

Средний возраст мужчин — 31,9 лет. Медианный возраст мужчин — 28,5 лет.

Средний возраст женщин — 35,8 лет. Медианный возраст женщин — 31,2 лет.

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения Урвань — село Урвань, ул. Кафоевых, 128.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Урвань. Состоит из 8 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Закаев Альберт Хазраилович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Урвань. Состоит из 15 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Тхакахов Мухамед Интербиевич.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Школьная, 15.
 Начальная школа Детский сад № 34 «Насып» — ул. Кафоевых, 96.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Кафоевых, 103.

Культура 
 Дом культуры
 Спортивно-оздоровительный комплекс

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов труда и войны

Ислам 
 Сельская мечеть — ул. Кафоевых, 55.

Экономика 
Селение является одним из наиболее экономических развитых центров района. На территории села располагаются предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственных продуктов. Также на территории сельского поселения располагаются многочисленные карьеры и пруды, используемые для хозяйственного разведения рыб. К востоку от села расположен крупнейший учебный автодром республики — Урванский автогородок, за которым следует сельскохозяйственный рынок Аруан. К северо-востоку от села находится полигон ТБО.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 27 улиц и 31 СТ (садоводческое товарищество):

Улицы:

Садоводческие товарищества:

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Урвань
 Сельское поселение Урвань

Примечания 

Населённые пункты Урванского района
Муниципальные образования Урванского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии